Михаил Кириллович Сулим (20 сентября 1924, Киевская область — сентябрь 2000) — один из организаторов разработки в СССР семейства ЭВМ «Ряд», позже получившего название «ЕС ЭВМ», Лауреат Государственной премии СССР (1983).

Биография 

Родился в крестьянской семье. С 1929 г. проживал в Киеве.

В 1939 г., окончив семь классов средней школы, продолжил обучение в 12-й Киевской артиллерийской школе. Во время Великой Отечественной войны в 1941 г. вместе со школой был эвакуирован в г. Илек Чкаловской области. В 1942 г. окончил 10 классов этой школы и продолжил обучение в 2-м Киевском артиллерийском училище, которое окончил в январе 1943 г. и был направлен на Воронежский фронт.

С января 1943 г. по июль 1944 г. принимал участие в боях в качестве начальника разведки дивизиона Армейского артиллерийского полка. За участие в боях на Курской дуге был награждён орденом Отечественной войны первой степени. С июля 1944 по август 1946 г. находился в рядах Советской Армии на различных командных должностях.

После демобилизации в 1946 г. поступил в Киевский политехнический институт, который окончил с отличием в 1951 г. В начале 1952 г. был направлен в Москву, в СКБ-245, где разворачивались работы по созданию первых средств электронной вычислительной техники. Работал в СКБ-245 на должностях инженера, старшего инженера, с 1956 г. — начальника отдела. В 1958 году отдел совместно с ИТМ и вт завершил разработку ЭВМ М-20. Сулим вместе с М. Г. Шура-Бура был назначен заместителем главного конструктора этой ЭВМ (главный конструктор — академик Сергей Алексеевич Лебедев).

В 1959 г. при организации Государственного комитета по радиоэлектронике (ГКРЭ) был назначен главным инженером — заместителем начальника 8-го Главного управления, координируя в совнархозах страны разработку средств вычислительной техники, с 1960 г. — начальник 8-го Главного управления.

В 1965 г. занимает должность начальника 8-го Главного управления Министерства радиопромышленности, созданного на базе ГКРЭ, а через год — заместителя министра. Занимался разработкой и производством средств вычислительной техники (специальных и общего назначения) и созданием на их основе автоматизированных систем управления (преимущественно специального назначения).

Важнейшим результатом деятельности в этот период была разработка, согласование и утверждение в ЦК КПСС и СМ СССР постановления о дальнейшем развитии вычислительной техники в СССР. Этим постановлением, вышедшей в конце 1967 г., предусматривалось создание ряда совместимых ЭВМ, производительностью от 20 до 2000 тыс. операций в секунду. Для выпуска этих ЭВМ, их узлов и комплектующих предполагалось расширение и строительство в трёх министерствах более 30 заводов. Для руководства созданием этого ряда машин третьего поколения постановление предусматривало организацию в Москве Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ).

Во второй половине 1969 года при защите технического проекта ЕС ЭВМ вместе с Б. И. Рамеевым предложил изменить согласованную в СССР и в странах социалистического содружества линию на совместимость ЕС ЭВМ с системой IBM/360 на совместимость с ICL System 4 компании ICL (которая, в свою очередь, была клоном IBM/360). Предложение было отклонено.

В марте 1971 оставил пост заместителя министра и был назначен директором — научным руководителем «НИИСчетмаш». По программе создания ЕС ЭВМ «НИИСчетмаш» разработал периферийные и терминальные системы.

В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию, которая была признана докторской, и в 1974 г. ВАК присудил ему учёную степень доктора технических наук.

В 1991 г. вышел на пенсию.

Награды 
Был награждён двумя орденами Отечественной войны первой степени (1943 г. и 1985 г.), орденом Ленина (1966 г.), орденом Октябрьской революции (1976 г.), шестью медалями.

В 1983 г. за работы по созданию ЕС ЭВМ получил Государственную премию СССР.

См. также 
 ЕС ЭВМ

Литература

Ссылки 
 Михаил Кириллович Сулим (рус.)

Примечания 

Кибернетики по алфавиту
Кибернетики СССР
Умершие в 2000 году